RAM steht für:

Computer:
 Random-Access Memory, ein elektronischer Datenspeicher
 Random Access Machine in der theoretischen Informatik, siehe Registermaschine
 Rapid Analytical Machine, speziell zur Kryptoanalyse dienende Rechenmaschinen beziehungsweise Computer
 Rate Adaptive Mode, ein Verfahren zur Bestimmung der Übertragungsrate bei ADSL, siehe Asymmetric Digital Subscriber Line #Aushandlung
 RealAudioMedia, ein Dateiformat des Herstellers RealNetworks, siehe RealMedia

Militär:
 Radarabsorbierende Materialien / Radar absorbing Material(s), siehe bei Tarnkappentechnik #Radarabsorbierende Materialien
 RIM-116 Rolling Airframe Missile, ein Raketenabwehrsystem für Schiffe

 Ram (Panzer), ein kanadischer Panzertyp des Zweiten Weltkriegs

Sonstiges:
 RAM Racing, ein Formel-1-Rennteam, das 1976–1985 an Rennen teilnahm
 RAM-Zelle, zur Wiederaufladung vorgesehene Versionen von Alkali-Mangan-Batterien (rechargeable alkaline manganese), siehe Alkali-Mangan-Zelle #RAM-Zellen
 SBB RAm TEE / NS DE IV, ein Triebzug der Schweizerischen Bundesbahnen und Niederländischen Staatsbahn
 Radio Ave Maria, Hörfunksender aus Burkina Faso
 Real Action Marker, eine Paintballwaffe, die in Funktion und Design Originalwaffen nachgebaut ist
 der Markenname des britischen Automobilherstellers Realm Engineering
 Regierungsamtmann, die Amtsbezeichnung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11, siehe Gehobener Dienst
 Reichsarbeitsminister bzw. Reichsarbeitsministerium
 Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg
 Royal Academy of Music
 Royal Air Maroc (ICAO-Code), die staatliche marokkanische Fluglinie
 Royal Australian Mint, eine Münzprägeanstalt in Canberra
 Ruggero Alfredo Michahelles (1898–1976), italienischer Maler
 Bahnhof Albsheim (Eis) nach DS 100

Ram steht für:
 Rama (Mythologie), indische Gottheit
 Rāma bzw. Rām, iranische Gottheit, siehe Iranische Mythologie

Orte:
 Ram (Gemeinde Flaurling), Ortsteil von Flaurling, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Ram (Serbien), Ort in Serbien
 Ram Head, Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik

Personen:
 Ram (Bibel), biblische Person
 Ram Dass (1931–2019), US-amerikanischer Psychologe
 Andy Ram (* 1980), israelischer Tennisspieler
 Ari Sorko-Ram (* 1941), US-amerikanisch-israelischer Schauspieler, Autor, Missionar
 Chandgi Ram (1937–2010), indischer Ringer
 Domingo Ram i Lanaja (ca. 1345–1445), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof und Kardinal
 Franz Ram (1813–1889), österreichischer Architekt
 Ghamanda Ram (* 1984), indischer Mittelstreckenläufer
 Ignaz Ram (1781–1850), österreichischer Architekt
 Jagjivan Ram (1908–1986), indischer Politiker
 Kanshi Ram (1934–2006), indischer Politiker
 Kheta Ram (* 1986), indischer Langstreckenläufer
 Limba Ram (* 1972), indischer Bogenschütze
 Moshe Ram (* 1946), israelischer Botschafter
 N. Sri Ram (1889–1973), indischer Autor, Freimaurer und Theosoph
 Pierre François Xavier de Ram (1804–1865), belgischer katholischer Geistlicher und Historiker
 Raja Ram (* 1941), australischer Musiker
 Rajeev Ram (* 1984), US-amerikanischer Tennisspieler
 Thomas Ram (* 1972), österreichischer Politiker

Musik:
 RAM (Band), Heavy-Metal-Band
 Ram (Album), Musikalbum von Paul McCartney aus dem Jahr 1971
 Ram Records (UK), britisches Musiklabel
 Ram Records (US), US-amerikanisches Musiklabel
 Random Access Memories (Album), Electronic-Album von Daft Punk

Technik:
 Ram (Panzer), kanadischer Panzer im Zweiten Weltkrieg
 Ram Trucks, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ram-Air Marketingbezeichnung für ein Staudruck-System bei Verbrennungsmotoren
 Dodge Ram, eine Automarke des Chrysler-Konzerns

RaM steht für:
 Rocca-al-Mare-Schule

ram steht für:
 Canela (Sprache) (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen

Siehe auch:
 Rahm (Begriffsklärung)
 Ramm
 Rhamm

Abkürzung